127 может означать:
 127 — натуральное число между 126 и 128.
 127 год — невисокосный год григорианского календаря.
 127-ФЗ — Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: нормативный акт, регламентирующий основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очерёдность удовлетворения требований кредиторов.
 Fiat 127 — компактный автомобиль итальянской компании Fiat выпускавшийся с 1971 по 1983 годы.